

Wydarzenia 

 Przybycie do Judy pierwszej fali Żydów repatriowanych z Babilonii.